

Források 
Ministry of Planning & National Development, Republic of Maldives

Varos
Maldiv